Невельское — топоним.

Населённые пункты 
 Невельское — село в районе имени Лазо Хабаровского края России.
 Невельское — посёлок в Покровском районе Донецкой области Украины.

Озеро 
 Невельское (Невель) — озеро в Псковской области России.

См. также 
 Невель